Ава може да се отнася за:
 Ава Гарднър – актриса от САЩ;
 Станислава Димитрова Азова – българска певица.